Лора́н Сима́н (; ) — бельгийский футболист, защитник. Выступал за сборную Бельгии. Тренер.

Клубная карьера 
В июне 2008 года Симан перешёл из «Шарлеруа» в «Брюгге», подписав с клубом трёхлетний контракт, но так и не заиграл там, из-за чего был отдан в годичную аренду в «Кортрейк».

16 июня 2010 года Лоран подписал контракт с льежским «Стандардом» сроком на четыре года.

22 января 2015 года Симан заключил трёхлетнее соглашение с клубом MLS «Монреаль Импакт». По итогам сезона 2015 был признан защитником года в MLS и вошёл в символическую сборную. Дважды выбирался на Матч всех звёзд MLS — в 2015 и 2016 годах.

12 декабря 2017 года Симан был обменян в клуб-новичок MLS «Лос-Анджелес» на Рахима Эдвардса и Юкку Райталу. Был назначен первым в истории клуба капитаном. В дебютном матче «Лос-Анджелеса» в MLS, против «Сиэтл Саундерс» 4 марта 2018 года, вышел в стартовом составе. 21 апреля 2018 года в матче против своего бывшего клуба «Монреаль Импакт» забил свой первый гол за «Лос-Анджелес», реализовав штрафной удар.

28 августа 2018 года Симан перешёл за $500 тыс. в клуб французской Лиги 1 «Дижон», подписав двухлетний контракт. 24 декабря 2018 года контракт Симана с «Дижоном» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

27 декабря 2018 года Симан вернулся в MLS, подписав контракт с клубом «Торонто». Дебютировал за «» 2 марта 2019 года в матче стартового тура сезона против «Филадельфии Юнион».

Международная карьера 

Симан являлся резервным, 24-м, игроком в составе сборной Бельгии на чемпионат мира 2018 на случай, если травма не позволит сыграть Венсану Компани.

Достижения 
Клубные
 «Стандард»
 Кубок Бельгии — 2010/11

Личные
 Защитник года в MLS — 2015
 Член символической сборной MLS — 2015
 Участник Матча всех звёзд MLS — 2015, 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Бельгийской футбольной ассоциации
 
 
 
 
 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Бельгии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Торонто»
Футбольные тренеры Бельгии